Джави́д Абдурахман оглы Имамверди́ев (; ) — азербайджанский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Азербайджана.

Клубная карьера 
Воспитанник бакинского «Нефтчи», играл за второй состав клуба.

С 2008 года защищает цвета клуба премьер-лиги Азербайджана — «Нефтчи» (Баку) Выступал также в кубковых матчах.. В команде играет под № 19.

В сезоне 2009/10 играл за «Карван».

Карьера в сборной 
Защищал также цвета юношеских (U-17 и U-19) сборных Азербайджана.

В составе молодёжной сборной Азербайджана выступал под № 20. Защищает также цвета основной сборной страны.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана: 2012, 2013
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2013

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Элязыгспор»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Сабах» Баку
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Кяпаз»